Залоги — название нескольких населённых пунктов:
 Залоги — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Залоги — деревня в Опочецком районе Псковской области.